6-й чемпионат мира по бадминтону проходил в 1989 году в Джакарте (Индонезия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Badminton.de: жеребьёвка мужского одиночного разряда

1989
1980-е годы в Индонезии
1989 год в спорте
Международные спортивные соревнования в Джакарте
Чемпионаты мира в Индонезии